Александр Шафранович (; ) — капитан  Израиля по волейболу.

Биография 
Александр Шафранович родился 2 апреля 1983 года в городе Прилуки Черниговской области Украинской ССР. Его отец принимал участие в Олимпийских Играх 1976 года.

В 1994 году семья переехала в Израиль. Александр начал свою спортивную карьеру в теннисе, затем стал играть в волейбол.

Клубы 
 В 2001—2003 годах играл за израильский клуб Maccabbi Hod - Hasharon
 В 2003—2004 годах играл за израильский клуб 
 В 2004—2005 годах играл за германский клуб Фридрихсхафен
 В 2005—2006 годах играл за греческий клуб 
 В 2006—2007 годах играл за украинский клуб Азовсталь
 В 2007—2008 годах играл за французский клуб 
 В 2008—2010 годах играл за французский клуб 
 В 2010—2011 годах играл за черногорский клуб 
 12 марта 2011 года перешёл в итальянский клуб 
 В 2011—2013 годах играл за германский клуб  (Generali Haching)
 18 августа 2013 года перешёл во французский клуб 
 С октября 2014 года выступал за греческий клуб .
 С 2015 года выступал за польский клуб Ястшембский Венгель.
 В 2016—2019 годах играл за греческий клуб .
 В 2019—2021 годах играл за чешский клуб .
 С 2021 года играет за израильский клуб Hapoel Yoav Kfar Saba.

Сборная Израиля 
В составе сборной Израиля принимал участие:
 В квалификации на Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2001 года. Сборная Израиля во 2-м туре участия не приняла.
 В квалификации на Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2003 года. По итогам квалификационного турнира категории «В» сборная Израиля переведена в категорию «А» на отборочный цикл чемпионата Европы-2005.
 В квалификации на Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2005 года. Сборная Израиля во 2-м туре участия не приняла.
 В квалификации на Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2009 года. Сборная Израиля во 2-м раунде заняла 3-е место в своей группе.
 В квалификации на Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2011 года. Сборная Израиля во 2-м раунде заняла 4-е место в своей группе.
 Участвовал в Летней Универсиаде 2011 года в Шэньчжэне.
 В квалификации на летние Олимпийские игры 2012 года. Сборная Израиля проиграла 2-й предварительный раунд.
 В волейбольной Евролиге 2012 года. Сборная Израиля заняла 6-е место.
 В квалификации на Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2013 года. Сборная Израиля во 2-м раунде заняла 4-е место в своей группе.
 В квалификации на Чемпионат мира по волейболу среди мужчин 2014 года. Сборная Израиля во 2-м групповом раунде заняла 6-е место в своей группе.
 В квалификации на Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2015 года. Сборная Израиля в 1-м раунде заняла 2-е место в своей группе.
 В квалификации на Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2017 года. Сборная Израиля во 2-м раунде заняла 3-е место в своей группе.
 В квалификации на Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2019 года. Сборная Израиля заняла 2-е место в своей группе.
 В квалификации на Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2021 года. Сборная Израиля заняла 3-е место в своей группе.

Примечания 

Волейболисты Израиля
Игроки ВК «Фридрихсхафен»
Игроки ВК «Патры»
Игроки ВК «Монпелье»
Игроки ВК «Будванска Ривьера»
Игроки ВК ПАОК
Игроки ВК «Ястшембский Венгель»
Игроки ВК «Дукла» Либерец